Національний дивізіон Молдови 2006—2007 — 16-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул всьоме поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2006—2007
Молдова
Молдова